AFH est un sigle pouvant désigner :
 Adaptive Frequency-hopping spread spectrum ;
 Akaflieg Hannover ;
 Alcatel Faisceaux Hertziens, le nom d'une gamme de produits, suivi en général d'un numéro, ou d'une référence.